Charleston kan syfta på:

 Charleston (bok) – en bok av Zelda Fitzgerald
 Charleston (dans) – en dans med ursprung i USA på 1920-talet
 Charleston (låt) – en låt från 1923
 Massakern i Charleston – den skottlossning som ägde rum 2015 i Emanuel African Methodist Episcopal Church i Charleston i South Carolina

Geografi

Australien 

 Charleston (ort i Australien), South Australia, Adelaide Hills,

Storbritannien

 Charleston Farmhouse, Sussex, ett hus där Bloomsburymålarna Duncan Grant och Vanessa Bell bodde och verkade

USA 

 Charleston, Arkansas, Franklin County, 
 Charleston, Illinois, countyhuvudort, Coles County, 
 Charleston, Missouri, countyhuvudort, Mississippi County, 
 Charleston, Mississippi, countyhuvudort, Tallahatchie County, 
 Charleston, South Carolina, countyhuvudort, Charleston County, 
 Charleston, Tennessee, ort, Bradley County, 
 Charleston, West Virginia, delstatshuvudstad, Kanawha County, 
 Charleston, Maine, Penobscot County, 
 Charleston, Utah, Wasatch County, 
 Charleston, New York, i norra New York

Se även
 Charleston County – ett administrativt område i delstaten South Carolina

Se även
 Charlestown
 Charlottetown

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar